Miejscowości w USA:
 Amenia – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Amenia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Amenia – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Amenia (ang. Amenia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Amenia (ang. Amenia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass